Вечерский — фамилия; имеет женскую форму Вечерская.
 Вечерский, Виктор Васильевич (род. 1958) — советский и украинский историк архитектуры, искусствовед.
 Вечерский, Михаил Иванович (1919—1999) — передовик советского сельского хозяйства, участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда.